В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Сільвія Ганіка здобула титул, у фіналі перемігши Джоанн Расселл 6–3, 1–6, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Відсутня
 Джо Дьюрі (чвертьфінал)
 Кеті Горват (1-ше коло)

 Барбара Поттер (2-ге коло)
 Андреа Темешварі (півфінал)
 Сільвія Ганіка (переможниця)
 Алісія Молтон (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International